Мотин дел Оро има више значења:

 Мотин дел Оро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мотин дел Оро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику